Тбилиси — многозначный термин.
 Тбилиси — столица Грузии.
 «Тбилиси» — авианосец.
 Тбилиси — аэропорт.
 «Тбилиси» — ракетный катер.
 «Тбилиси» — песня, гимн города Тбилиси.
 «Тбилиси» — название грузинского футбольного клуба «Металлург» Рустави в 2003—2006 годах.
 «Тбилиси Б», «Тбилиси», «Тбилиси C» — название резервных команд ФК «Тбилиси»/«Олимпи» Рустави.
 «Тбилиси» — название футбольного клуба «Норчи Динамоэли» в 1999—2001 годах.